Estádio Fonte Sarandi – stadion piłkarski, w Sarandi, Rio Grande do Sul, Brazylia, na którym swoje mecze rozgrywa klub Esporte Clube Ipiranga.

Linki zewnętrzne 
 Templos do Futebol

Stadiony piłkarskie w Brazylii
Stadiony w Rio Grande do Sul